Franciaország
Rochegude, település Drôme megyében
Rochegude, település Gard megyében